Pawn shop o pawnshop ("banco dei pegni" in lingua inglese) può indicare:

 Charlot usuraio (The Pawnshop) – film del 1916 diretto da Charlie Chaplin
 Pawn Shop – film del 2012 diretto da Parrish Redd
 Pawn Shop – album dei Brothers Osborne del 2016